Koninkrijk Northumbria voor 954
 Graafschap Northumbria na 954